Тюш — топоним в России:

Населённые пункты 
 Тюш — посёлок сельского типа в Октябрьском районе Пермского края.
 Тюш — деревня в Ачитском районе Свердловской области.
 Верх-Тюш — деревня в Октябрьском районе Пермского края.

Реки 
 Тюш — река в России (Свердловская область), левый приток реки Бисерть (бассейн Волги).
 Тюш — река в России (Пермский край), правый приток реки Ирень (бассейн Волги). 
 Тюш — река в России (Пермский край), левый приток реки Язьва (бассейн Волги).